Arbter je priimek več oseb:
 Arthur von Arbter, avstro-ogrski general
 Emil von Arbter, avstro-ogrski general
 Ignaz von Arbter, avstro-ogrski general